Marcus Salvius Otho római császár
Otho, a tövisnyakúbogár-félékhez tartozó bogárnem

USA
Otho (Alabama)
Otho (Iowa)